Лос Којулес има више значења:

 Лос Којулес (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Којулес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Којулес (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику